Diese Liste enthält alljährlich wiederkehrende Meteorströme.
Die beobachtete Fallrate der Sternschnuppen ist meist knapp vor der Morgendämmerung am höchsten, wenn sich der Beobachter auf der Vorderseite der Erdbewegung um die Sonne befindet. Die im Maximum höchstmögliche Fallrate wird Zenithal Hourly Rate (ZHR) genannt und bezieht sich auf den einzelnen Beobachter unter optimalen Bedingungen (Radiant nahe dem Zenit, sehr dunkler Himmel mit visueller Grenzhelligkeit von Sternen bis 6,5 mag).

Außerhalb des Maximums fallen meist nur wenige Meteore pro Stunde. Die ZHR einiger Meteorströme ist stark variabel, was mit der aktuellen Position des erzeugenden Kometen relativ zur Erdbahn zusammenhängt, bzw. mit der variablen Dichte seiner Staubpartikel oder einzelnen Teilchenwolken.

Weblinks 
 
 IMO-Meteorliste

!
Meteorströme